My Ghetto Report Card — дев'ятий студійний альбом американського репера E-40, виданий 14 березня 2006 р. лейблами Warner Bros. Records, BME Recordings та Sick Wid It Records. «Tell Me When to Go» та «U and Dat» видали синглами. З незрозумілої причини реліз містить на обкладинці емблему братства Theta Nu Epsilon.

Платівка посіла 1-шу сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums та 3-тє місце чарту Billboard 200. RIAA визнала альбом золотим.

Список пісень 

Примітки
 «Yay Area» містить семпл з пісні «Rebirth of Slick (Cool Like Dat)» у вик. Digable Planets.
 «Tell Me When to Go» містить семпл з пісні «Dumb Girl» у вик. Run–D.M.C..
 «She Say She Loves Me» містить семпл з пісні «Diamonds & Wood» у вик. UGK.
 «White Gurl» містить семпл з пісні «A Fly Girl» у вик. Boogie Boys.

Чартові позиції

Посилання 

Музичні альбоми 2006
Альбоми E-40
Англомовні музичні альбоми